Cosacchi – comunità militare, che vive nella steppa dell'Europa dell'Est (Ucraina) e dell'Asia (Siberia e Kazakistan)
 Cosacchi siberiani – gruppo etnico della Russia
 Cosacchi tartari – gruppo etnico indigeno della Russia
 Cosacchi – quadro di Vasilij Kandinskij

Pagine correlate 
 I cosacchi